Верхний Утем — деревня в Игринском районе Удмуртии, входит в состав муниципального образования Новозятцинское сельское поселение.

География 
Располагается на реке Утемке (Бассейн Лозы) в 23 км юго-западнее Игры.

История 
Основано вотяками в 1841 году выходцами из древних деревень лесов Ижевского и Воткинского заводов. Население занималось пчеловодством.

Население 

Население в 2007 — 32 человека, в 2011 году составляло 7 человек.

Инфраструктура 
Имеется фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Игринского района